Changling kan syfta på:

Changling (Han), mausoleum för den kinesiska kejsaren Gaozu (död 195 f.Kr.)
Changling (Ming), mausoleum för den kinesiska kejsaren Yongle (död 1424)
Changling (Qing), mausoleum för den kinesiska kejsaren Jiaqing (död 1820)

Changling, Songyuan, ett härad som lyder under den kinesiska staden Songyuan i Jilin-provinsen.
Changling (socken i Kina, Guangxi), en socken i den kinesiska autonoma regionen Guangxi.
Changling (socken i Kina, Anhui), en socken i den kinesiska provinsen Anhui.
Changling (socken i Kina, Hunan), en socken i den kinesiska provinsen Hunan.
Changling (köping i Kina, Chongqing), en köping i det kinesiska storstadsområdet Chongqing.
Changling (köping i Kina, Shandong), en köping i det kinesiska provinsen Shandong.
Changling (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,52, long 113,58), en köping i den kinesiska provinsen Hubei.
Changling (köpinghuvudort i Kina, Beijing Shi, lat 40,30, long 116,25), en köping i det kinesiska storstadsområdet Peking.
Changling (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 46,05, long 126,64), en köping i den kinesiska provinsen Heilongjiang.

WP:Projekt Kina